Золота́р — назва професії. У давнину в Україні так називали ювелірів, людей які вміли працювати з золотом. Іноді, замість назви золотар вживалося слово срібляр. У Музеї історичних коштовностей України окремо представлена експозиція українського золотарства XVI-ХХ ст.

У саркастичній формі «золотарями» називали асенізаторів, людей які займалися очисткою каналізації. Передусім це пов'язано з тим, що під час очистних робіт вони нерідко знаходили ювелірні вироби, які їх власники випадгово губили в каналізації.